Paulenz ist der Familienname folgender Personen:

 Karénina Kollmar-Paulenz, Religions- und Kulturgeschichtswissenschaftlerin
 Mike Paulenz (* 1965), deutscher Musiker, siehe Teufel (Musiker)